Komers ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Rainer Komers (* 1944), deutscher Kameramann und Filmregisseur
 Emanuel Heinrich Komers von Lindenbach (1810–1889), österreichischer Jurist und Politiker
 Anton Emanuel von Komers (1814–1893), böhmischer Agrarfachmann
 Karl Eduard von Komers (1797–1870), österreichischer k. k. Jurist und Generalauditor